

Patronyme 

 Auguste-Barthélemy Glaize (1807-1893), peintre d’histoire et de genre français ;
 Pierre-Paul-Léon Glaize (1842-1931), son fils, peintre français ;
 Maurice Glaize (1886-1964), architecte français.

Toponyme 

 Glaize, rivière française coulant notamment à Gennes-sur-Glaize.